Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Єлена Докич.

Моніка Селеш виграла титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6–2, 7–6(7–4). Для Селеш це був третій титул за рік і 47-й за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws

Відкритий чемпіонат Італії, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд